Суперкубок Германии по футболу 2013 года (нем. 2013 DFL-Supercup) — 14-й официальный розыгрыш Суперкубка Германии, который с 2010 года проводится ежегодно. В Суперкубке Германии встречаются чемпион Бундеслиги и обладатели Кубка Германии предыдущего сезона. Матч состоялся 27 июля 2013 года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Победителем оказалась дортмундская «Боруссия», итоговый счёт — 4:2.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Германии по футболу
 Чемпионат Германии по футболу 2012/2013
 Кубок Германии по футболу 2012/2013
 Суперкубок Германии по футболу 2019
 Суперкубок Германии по футболу 2018
 Суперкубок Германии по футболу 2014
 Суперкубок Германии по футболу 2015
 Суперкубок Германии по футболу 2016
 Суперкубок Германии по футболу 2017

Примечания 

Футбол в Европе в 2013 году
2013
Спортивные соревнования в Дортмунде
События 27 июля
Июль 2013 года
Спорт в Германии в 2013 году